Anthriscus vulgaris  puede referirse a la:
descrita por Bernh. en 1800 es la Torilis japonica de DC.
descrita por Pers. en 1805 es la ''Anthriscus caucalis de M.Bieb.

Galería

Referencias